Matilda Kristina von Schwerin, född 1818, död 1892, var en svensk godsägare. Hon var en centralfigur i de "schwerinska fideikommiss-skandalerna". 

Hon var dotter till vaktmästaren i nummerlotteriet Lorentz August Hagberg och Christina Carolina Schelin i Stockholm. Hennes mor hade redan före makens död haft ett förhållande med greve Curt Philip von Schwerin (1795-1849), och bosatte sig som änka hos denne i hans gods i Östegötland som hans hushållerska. Curt Philip von Schwerin var en av det dåtida Sveriges rikaste personer och ägare av fideikommisset innefattande Husby, Fyllingarum, Sverkersholm och Borkhults herrgård med Gobo samt Odensgöl, Ekhammar och Åketorp, men på grund av sin oförmåga att hantera sin avlidne farbrors skuldbetalningar på sin fideikommiss var hans ekonomi satt under administration under hans bror hovmarskalk Adolf Henning von Schwerin (1799-1878).  

När Curt Philip von Schwerin år 1841 förklarade att han skulle gifta sig med sin före detta älskarinnas och nuvarande hushållerskas dotter Matilda Kristina von Schwerin väckte hans bror åtal mot honom för ett planerat äktenskap i förbjudna led, då han hade haft samlag med sin blivande makas mor. Det hela ledde till en tre år lång skandalartad process, som 1844 slutade i frikännande och giftermål mellan Curt Philip von Schwerin och Matilda Kristina von Schwerin, som fick några av godsen, fideikommissegendomarna Husby i Mogata socken samt Fyllingarum och Sverkersholm i Ringarums socken, som morgongåva. 

När maken avled efter ett barnlöst äktenskap 1849 stämdes hon av hans bror, som vägrade erkänna hennes rätt till morgongåvegodsen, i en process som drog ut ända till 1856, då hon slutligen fick rätt. Processen var en skandal i det dåtida Sverige och Adolf von Schwerin skänkte 100,000 riksdaler banko till Riddarhuset för att blidka allmänna opinionen. Matilda Kristina von Schwerin beskrivs som en omtyckt arbetsgivare och använde sin förmögenhet för att gynna sina syskon och syskonbarn: "Hon var öm och välgörande mot sina underhafvande, förde ett gästfritt hus på Husby och hjälpte fram sina syskon i världen. Hon efterlämnar minnet af en i allo respektabel och god människa." Hon efterlämnade en förmögenhet till sina syskon, syskonbarn och inrättandet av ett barnhem i Söderköping.

Källor 
 Carl Fredrik Lindahl, Svenska millionärer. Minnen och anteckningar / 3 (1897-1905)

Kvinnor
Födda 1818
Avlidna 1892
Svenska godsägare under 1800-talet